Deardorf steht für:

 Chuck Deardorf (1954–2022), US-amerikanischer Jazz-Musiker

Siehe auch:
 Mount Deardorff, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika